Kročeta ima više značenja:
 Kročeta (Alesandrija)
 Kročeta (Asti)
 Kročeta (Bolonja)
 Kročeta (Kjeti)
 Kročeta (Kuneo)
 Kročeta (Ferara)
 Kročeta (Forli-Čezena)
 Kročeta (Đenova)
 Kročeta (Masa-Karara)
 Kročeta (Pavija)
 Kročeta (Pjačenca)
 Kročeta (Rovigo)
 Kročeta (Verona)